Барбас может означать:
 Барбас, Хуан (род. 1959) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Барбас () — персонаж в игре The Elder Scrolls V: Skyrim.
  — демон в сериале «Зачарованные» (Сезоны: 1, 2, 5—7), способный видеть и оживлять страхи человека, обращая их против него же. Исполнитель роли Билли Драго.
  — гора в Греции, на Пелопоннесе.